Сакраментки, или Бенедиктинки беспрерывного поклонения Святым Тайнам — женский монашеский орден, основан в Париже в 1631 году Мехтильдой, прежде бывшей настоятельницею монастыря в Брюгге. Устав ордена, написанный Мехтильдой, утверждён был папами Иннокентием XI (1676) и Климентом XI (1705). В Польшу сакраментки введены были Марией-Казимирой, женой Яна III Собеского, которая основала для них церковь и монастырь в Варшаве.

Литература 
 

Католические ордены
Женские монашеские конгрегации
Организации, основанные в 1631 году